Tomassoni est un patronyme italien pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1952), homme politique américain dans le Minnesota
Mirko Tomassoni (né en 1969), homme d'État saint-marinais
Ranuccio Tommasoni (17e siècle), aristocrate romain
 (né en 1958), joueur américain de hockey sur glace
 (1616-1654), prélat catholique romain

Homonymie de patronyme
Patronyme italien